Abukuma – rzeka w Japonii
 Górzysty obszar Abukuma – góry w Japonii
 „Abukuma” – nazwa japońskich okrętów